Forest Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest Hills im Stadtteil Queens von New York City
 Forest Hills (Boston) im Stadtteil Jamaica Plain von Boston, Massachusetts
 Forest Hills (Pennsylvania) im Allegheny County
 Forest Hills (Tennessee) im Davidson County

Siehe auch:
 Forrest Hills